Alessandro Bianchi – attore comico e cabarettista
 Alessandro Bianchi – calciatore italiano 
 Alessandro Bianchi – calciatore sammarinese
 Alessandro Bianchi – cestista italiano
 Alessandro Bianchi – avvocato e deputato del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia
 Alessandro Bianchi – deputato del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia e sindaco di Oneglia
 Alessandro Bianchi – politico e sindaco di Nuoro
 Alessandro Bianchi – urbanista e ministro della Repubblica del Governo Prodi II